Bolin peut faire référence à :

Patronyme 
 Annika Bolin (né en 1962) ;
 Bert Bolin (1925-2007), météorologiste suédois ;
 Gustav Bolin (1920-1999), peintre d'origine suédoise ;
 , (née en 1917), actrice américaine ;
 Tommy Bolin (1951-1976), guitariste et chanteur américain.

Toponymie 
 Bolin, un village du département et la commune rurale de Kelbo dans la province du Soum et la région du Sahel au Burkina Faso ;
 Bolin, une station de la ligne 4 du métro de Wuhan en Chine.

Divers 
 W.A. Bolin, une célèbre maison de joaillerie russo-suédoise.

Voir aussi 
 Bolinne